

Лемеза — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Лемеза — селище, Катав-Івановський район, Челябінська область
 Лемеза — річка в Башкортостані та Челябінській області.